Polska dywizja piechoty:
 40 Dywizja Piechoty – związek taktyczny piechoty WP przewidziany do sformowania w planie mobilizacyjnym "PM-53"

Rosyjska dywizja piechoty:
 40 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego